

Botanique 
 , un nom vernaculaire qui s'applique à diverses espèces de plantes de la famille des Papaveraceae
 Pavot, un genre de plantes de la famille des Papaveraceae

Patronyme

 Louis Pavot (1823-1895), architecte belge du néogothique ;
 Narcisse Pavot (1895-1971), instituteur et homme politique français ;
 Vendémiaire Pavot (1883-1929), sculpteur français.

Toponyme 

 .

Référence